Atlanta Beat – profesjonalny kobiecy klub piłkarski z Atlanty. Zespół dołączył do ligi WPS w 2010 roku. Swoje mecze gra na stadionie piłkarskim należącym do  Uniwersytetu Kennesaw State. Kontynuuje on tradycje klubu grającego niegdyś w WUSA

Nazwa i kolory 
Nazwa Beat została ustalona 18 czerwca 2009. Nazwę tę wybrano w głosowaniu wśród kibiców. Pod uwagę brano także nazwę Atlanta Storm.

Sezon 2010 
W debiutanckim sezonie w WPS, piłkarki Beat zajęły siódme, ostatnie miejsce w tabeli, uzyskując 21 punktów w 24 meczach. W drugiej połowie lipca wygrały trzy mecze z rzędu, z łącznym stosunkiem bramek 5-2.

Rekordy klubowe 
Najwięcej rozegranych meczów:
Leigh Ann Robinson: 24
Najwięcej zdobytych bramek:
Eniola Aluko: 9

Skład 

Piłka nożna kobiet w Stanach Zjednoczonych
Sport w Atlancie